Удун ():

Вымышленные локации 
 Удун — горная долина на северо-западе Мордора между отрогами Эред Литуи и Эфель Дуат.
 Удун — другое название крепости Моргота Утумно.

Телевидение 
 Удун — шестой эпизод первого сезона американского телесериала «Властелин колец: Кольца власти».